Bennett Mnguni – ex calciatore sudafricano
 Jabulani Mnguni – ex calciatore sudafricano
 Themba Mnguni – ex calciatore sudafricano